Le nom John Doherty peut se référer selon les cas à :

 John Kenneth Doherty (1905-1996), un athlète américain spécialiste du décathlon
 John James Doherty, un athlète irlandais spécialiste du 5 000 mètres

Voir aussi